

Cinema 
Divinas palabras – film del 1978 diretto da Juan Ibáñez
Divine parole (Divinas palabras) – film del 1987 diretto da José Luis García Sánchez

Teatro 
 Divine parole (Divinas palabras) – opera teatrale di Ramón María del Valle-Inclán del 1919